Hans Helfritz ist der Name folgender Personen:

* Hans Helfritz (Rechtswissenschaftler) (1877–1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Helfritz (Komponist) (1902–1995), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler, Schriftsteller und Fotograf